

Geografia
 Pessina – frazione del comune italiano di Primaluna, provincia di Lecco
 Pessina Cremonese – comune della provincia di Cremona

Persone
 Davide Pessina – cestista, telecronista sportivo e commentatore televisivo italiano
 Enrico Pessina – giurista, filosofo e politico italiano
 Enrico Pessina – rugbista a 15 e scrittore italiano
 Giorgio Pessina – schermidore italiano
 Giuseppe Pessina – poeta italiano
 Giuseppe Pessina – fotografo e fotoreporter italiano
 Matteo Pessina – calciatore italiano
 Stefano Pessina – ingegnere e imprenditore italiano
 Umberto Pessina – presbitero cattolico italiano
 Vittorio Pessina – politico italiano